Квалификация (отборочный турнир) 24-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 22 мая по 18 сентября 2004 года в категории «А» и с 18 мая 2004 по 15 июня 2005 года в категории «В». Всего в квалификации приняли участие 25 национальных сборных команд. Было разыграно 7 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Хорватия (страна-организатор), Польша, Турция, Германия, Нидерланды (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
 Категория «А»: Азербайджан, Бельгия, Болгария, Греция, Испания, Италия, Россия, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Украина, Чехия.
 Категория «В»: Австрия, Белоруссия, Венгрия, Грузия, Дания, Латвия, Молдавия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция.

Сборная Хорватия, допущенная в финальную стадию чемпионата, приняла участие в квалификационном турнире категории «В».

Категория «А»

Группа 1 
22.05—18.09.2004

 22 мая. Нижний Тагил (Россия): Россия — Испания 3:1 (25:15, 25:23, 24:26, 25:13).
 22 мая: Клуж-Напока (Румыния): Румыния — Греция 3:1 (25:10, 25:19, 20:25, 25:17).
 28 мая: Бургос (Испания): Испания — Греция 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).
 30 мая: Нижний Тагил (Россия): Россия — Румыния 3:0 (25:14, 25:16, 25:21).
 4 июня: Москва (Россия): Россия — Греция 3:1 (25:27, 25:21, 25:21, 25:17).
 5 июня: Клуж-Напока (Румыния): Румыния — Испания 3:0 (25:17, 25:21, 25:23).
 13 июня. Лас-Пальмас (Испания): Испания — Румыния 3:0 (25:18, 25:23, 25:14).
 15 июня. Лариса (Греция): Греция — Россия 0:3 (18:25, 15:25, 22:25).
 11 сентября. Неа-Иония (Греция): Греция — Испания 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).
 11 сентября. Клуж-Напока (Румыния): Румыния — Россия 3:0 (25:20, 25:13, 25:13).
 18 сентября. Альбасете (Испания): Испания — Россия 3:1 (26:24, 25:23, 22:25, 25:22).
 18 сентября. Неа-Иония (Греция): Греция — Румыния 0:3 (21:25, 15:25, 23:25).

Группа 2 

 4—6.06.2004. Братислава (Словакия)
 4 июня: Азербайджан — Италия 3:0 (25:19, 25:23, 25:21); Украина — Словакия 3:0 (30:28, 25:16, 25:8).
 5 июня: Италия — Украина 3:2 (27:25, 22:25, 25:17, 20:25, 16:14); Азербайджан — Словакия 3:2 (31:29, 24:26, 25:18, 23:25, 15:12).
 6 июня: Украина — Азербайджан 3:1 (25:20, 17:25, 25:20, 25:12); Италия — Словакия 3:0 (25:14, 25:16, 30:28).

 17—19.06.2004. Баку (Азербайджан)
 17 июня: Италия — Украина 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:19); Азербайджан — Словакия 3:0 (25:16, 25:17, 25:17).
 18 июня: Украина — Словакия 3:0 (25:22, 25:20, 25:17); Италия — Азербайджан 3:1 (25:23, 26:24, 17:25, 25:21).
 19 июня: Италия — Словакия 3:0 (25:16, 25:19, 25:16); Азербайджан — Украина 3:0 (25:23, 25:21, 26:28, 25:17).

Группа 3 

 4—6.06.2004. Хасселт (Бельгия)
 4 июня: Чехия — Болгария 3:1 (26:24, 21:25, 25:18, 25:23); Сербия и Черногория — Бельгия 3:2 (23:25, 25:17, 25:23, 25:16, 15:11).
 5 июня: Сербия и Черногория — Болгария 3:1 (25:18, 23:25, 25:18, 25:19); Чехия — Бельгия 3:2 (22:25, 23:25, 25:22, 25:18, 16:14).
 6 июня: Сербия и Черногория — Чехия 3:0 (25:13, 26:24, 25:17); Болгария — Бельгия 3:2 (25:19, 27:29, 16:25, 25:16, 15:12).

 17—19.06.2004. Брно (Чехия)
 17 июня: Болгария — Сербия и Черногория 3:2 (21:25, 25:13, 25:22, 20:25, 15:9); Бельгия — Чехия 3:1 (26:24, 13:25, 25:17, 25:23).
 18 июня: Сербия и Черногория — Бельгия 3:2 (25:21, 25:22, 18:25, 11:25, 20:18); Болгария — Чехия 3:0 (25:23, 25:18, 25:13).
 19 июня: Бельгия — Болгария 3:0 (25:17, 25:22, 25:12); Чехия — Сербия и Черногория 3:2 (25:19, 20:25, 20:25, 25:18, 15:9).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «А» путёвки на чемпионат Европы 2005 года получили по две лучшие команды из групп — Испания, Румыния, Италия, Азербайджан, Сербия и Черногория, Болгария, а также Россия, имеющая лучшие показатели среди команд, занявших в группах третьи места. 

Худшие команды в группах (Греция, Словакия, Бельгия) на отборочный цикл чемпионата Европы-2007 переводятся в категорию «В» (смотри примечание).

Категория «В»

Группа 1 

 11—13.06.2004. Минск (Белоруссия)
 11 июня: Венгрия — Португалия 3:0 (25:11, 25:16, 25:23); Белоруссия — Дания 3:0 (25:23, 25:14, 25:12).
 12 июня: Португалия — Дания 3:0 (25:23, 25:21, 25:16); Белоруссия — Венгрия 3:0 (27:25, 25:20, 25:21).
 13 июня: Венгрия — Дания 3:1 (19:25, 25:18, 25:8, 25:18); Белоруссия — Португалия 3:0 (25:19, 25:16, 25:16).

 3—5.06.2005. Хорсенс (Дания)
 3 июня: Белоруссия — Дания 3:1 (25:11, 25:22, 21:25, 25:15); Венгрия — Португалия 3:0 (25:12, 25:17, 25:15).
 4 июня: Белоруссия — Португалия 3:0 (25:17, 25:17, 25:19); Венгрия — Дания 3:0 (25:14, 25:18, 25:18).
 5 июня: Белоруссия — Венгрия 3:0 (25:19, 25:20, 25:18); Португалия — Дания 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 27:25).

Группа 2 

 11—13.06.2004. (Франция)
 11 июня: Финляндия — Латвия 3:1 (25:21, 16:25, 25:15, 28:26); Франция — Австрия 3:0 (25:16, 25:14, 25:14).
 12 июня: Финляндия — Австрия 3:0 (25:14, 25:16, 25:13); Франция — Латвия 3:1 (25:19, 16:25, 25:10, 25:20).
 13 июня: Латвия — Австрия 3:0 (25:10, 25:15, 28:26); Франция — Финляндия 3:0 (25:22, 25:15, 25:11).

 9—11.06.2005. Сейняйоки (Финляндия)
 9 июня: Франция — Латвия 3:0 (25:21, 25:16, 25:20); Финляндия — Австрия 3:0 (25:16, 25:17, 25:21).
 10 июня: Франция — Австрия 3:1 (25:22, 25:17, 25:27, 25:23); Латвия — Финляндия 3:0 (25:19, 25:23, 25:19).
 11 июня: Латвия — Австрия 3:0 (25:11, 25:17, 25:13); Франция — Финляндия 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:17).

Группа 3 
18.05.2004—15.06.2005

 2004 г.
 18 мая. Тбилиси (Грузия): Грузия — Швеция 2:3 (25:21, 25:22, 12:25, 21:25, 10:15).
 22 мая: (Словения): Словения — Хорватия 3:0 (26:24, 25:18, 25:23).
 23 мая: Кишинёв (Молдавия): Молдавия— Грузия 3:0 (25:14, 25:16, 25:21).
 3 июня: Изола (Словения): Словения — Швеция 3:0 (25:11, 25:11, 25:14).
 5 июня: Изола (Словения): Словения — Молдавия 3:0 (25:11, 25:18, 25:13).
 5 июня: Загреб (Хорватия): Хорватия — Швеция 3:1 (22:25, 25:17, 25:19, 25:16).
 12 июня. Кишинёв (Молдавия): Молдавия — Хорватия 0:3 (20:25, 20:25, 13:25).
 18 июня. Тбилиси (Грузия): Грузия — Словения 0:3 (18:25, 20:25, 19:25).
 19 июня. Фальчёпинг (Швеция): Швеция — Молдавия 3:1 (19:25, 25:20, 25:15, 25:16).
 20 июня. Тбилиси (Грузия): Грузия — Хорватия 0:3 (22:25, 17:25, 14:25).

 2005 г.
 14 мая. Кишинёв (Молдавия): Молдавия — Швеция 2:3 (21:25, 25:11, 25:21, 22:25, 15:17).
 20 мая: Загреб (Хорватия): Хорватия — Грузия 3:0 (25:13, 25:11, 25:15).
 21 мая: Марибор (Словения): Словения — Грузия 3:0 (25:12, 25:7, 25:9).
 22 мая: Загреб (Хорватия): Хорватия — Молдавия 3:0 (25:12, 25:19, 25:18).
 28 мая: Кишинёв (Молдавия): Молдавия — Словения 1:3 (19:25, 25:22, 16:25, 13:25).
 5 июня: Уппсала (Швеция): Швеция — Хорватия 1:3 (25:20, 15:25, 21:25, 21:25).
 6 июня. Тбилиси (Грузия): Грузия — Молдавия 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).
 11 июня. Эребру (Швеция): Швеция — Словения 0:3 (21:25, 22:25, 18:25).
 14 июня. Эребру (Швеция): Швеция — Грузия 3:0. Матч не состоялся. 
 15 июня. Загреб (Хорватия): Хорватия — Словения 1:3 (25:21, 23:25, 25:27, 21:25).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «В» победители групп (Беларусь, Франция, Словения) на отборочный цикл чемпионата Европы-2007 переводятся в категорию «А» (смотри примечание).

Примечание 
С чемпионата Европы 2007 года изменена система квалификации: отменены категории, а все заявившиеся команды получают возможность стартовать с основного этапа отборочных соревнований.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2004 год в волейболе
2005 год в волейболе
Волейбол